Baxter kan som auktorsförkortning betyda:

 Edgar Martin Baxter
 William Baxter

Robotskapade auktorsförkortningar